Пісні The Smashing Pumpkins